Luigi Dodi (1900-1983) – architetto e urbanista italiano
Luigi Dodi (1919-1997) – calciatore italiano di ruolo attaccante